Кратер Загут () — большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны. Назван в честь Авраама Закуто (1450—1515). Рядом с ним кратер Рабби Леви, названный в честь другого еврейского мудреца испанского периода: Герсонида. Оба мудреца внесли заметный вклад в развитие астрономии, в частности, измерительных приборов. Название утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Уилкинс на северо-западе; кратер Понс на севере; кратер Линденау на востоке; кратер Рабби Леви на юге-юго-востоке и кратер Цельсий на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 78,9 км, глубина 3,44 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и имеет полигональную форму. Вал значительно сглажен и отмечен множеством мелких кратеров, в восточной части перекрыт сателлитным кратером Загут Е (см. ниже), в северной части сильно разрушен. Высота вала над окружающей местностью достигает 2900 м, объем кратера составляет приблизительно 6 600 км³. Дно чаши ровное, испещрено множеством крохотных кратеров, немного юго-восточнее центра чаши расположен приметный чашеобразный сателлитный кратер Загут A.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Загут D, L и R включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Сателлитный кратер Загут А включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Образование сателлитного кратера Загут B относится к позднеимбрийскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Кратер Загут на карте LAC-96 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны